Джоунс, Джо́унз () — английская фамилия.

Известные носители 

 Джоунс, Глин (род. 1953) — британский фигурист-одиночник.
 Джоунс, Кристофер (1943—1986) — британский фигурист-одиночник.
 Джоунс, Маркус Юджин (1852—1934) — американский геолог, горный инженер и ботаник.
 Джоунс, Роберт (1936—2021) — американский кинематографист.
 Джоунс, Томас Дейвид (род. 1955) — астронавт НАСА, совершил четыре космических полёта на шаттлах.
 Джоунс, Тоби (род. 1966) — британский киноактёр.

Топоним 
 Джоунс — округ штата Джорджия, США.

Примечания